Никола́й Миха́йлович Борозди́н (1777—1830) — русский генерал от кавалерии, генерал-адъютант, брат генералов М. М. Бороздина и А. М. Бороздина.

Биография 
Николай Бороздин родился 2 ноября 1777 года; происходил из дворян Псковской губернии, потомок старинного русского дворянского рода. Сын генерал-поручика Михаила Саввича Бороздина (1740—23.01.1796; умер от чахотки) от брака его с Анастасией Андреевной Крекшиной (1743—09.02.1802; умерла от чахотки). До 11 лет получал домашнее образование. 1 июня 1788 года поступил в Главное немецкое училище при церкви св. Петра, в котором проучился до своего поступления на действительную военную службу в 1794 году.

В 1782 году записан рядовым в лейб-гвардии Преображенский полк. 10 января 1784 произведён в сержанты, 11 марта 1784 переведён вахмистром в лейб-гвардии Конный полк. Зачислен на действительную военную службу и 1 января 1794 произведён в корнеты, 29 ноября 1796 переведён в лейб-кирасирский Его Величества полк, 5 апреля 1797 возвращён в лейб-гвардии Конный полк, 17 сентября 1797 произведён в поручики, 18 августа 1798 — в штабс-ротмистры, 7 июня 1799 года — в ротмистры. 4 октября 1799 переведён в Кавалергардский полк.

11 января 1800 года Бороздин произведён в полковники.

Участник заговора против Павла I. В 1802—1830 член Петербургского Английского собрания. С 23 мая 1803 — флигель-адъютант. 

Летом 1806 года сформировал Финляндский драгунский полк, шефом которого и назначен 17 августа 1806 года.

Участвовал в 1805 и 1807 годах в боевых действиях против французской армии. Командуя авангардом в корпусе князя Горчакова, Николай Михайлович Бороздин отличился под Гутштадтом (орден Святого Георгия 4-го класса) и Гейльсбергом (золотая шпага).

В 1808 году Бороздин был назначен со своим полком в состав армии, в Финляндии. По-прежнему командуя авангардами различных отрядов, Бороздин под Аберфорсом атаковал с одним эскадроном своих драгун шведскую 4-орудийную батарею и взял её, затем занял Ловизу, с боем вытеснил шведский отряд с позиции у Форсбю и затем, взяв Борго и Тавасгуст, содействовал Багговуту в отражении высадок шведских генералов Фегерана и Бойе.

В 1810 году Бороздин был назначен командиром 1-й бригады 1-й кирасирской дивизии, а в 1811 году ему поручено было формирование Астраханского кирасирского полка.

Масон, Первый надзиратель ложи «Соединённые друзья». Секретарь капитула «Феникс» в 1811 году, командор капитула с 1817 года. Орденское имя: Рыцарь вооружённого льва. Девиз: Не безнаказанно нападать. Наместный мастер ложи «Владимир к порядку» в 1814 году (затем — Великая провинциальная ложа). С 1817 года мастер стула и почётный мастер стула петербургской ложи «Трёх добродетелей». С 1819 года командор верховной и шотландской директорий.

Во главе кирасирской бригады Бороздин принял участие в Отечественной войне, в составе 1-й армии и в Бородинском сражении, многократно водил её в атаку на французскую кавалерию Нансути и Латур-Мобура. За Бородино Бороздин был награждён орденом Святого Георгия 3-го класса.

В ноябре Николай Михайлович Бороздин командовал летучим отрядом, поддерживавшим связь между главными силами (Кутузов) и авангардом (Милорадович). С этим отрядом Бороздин гнал французов от Красного до Березины.

Сдав в Вильне по болезни свой отряд генералу Дибичу, Бороздин вернулся в армию лишь в июне 1813 года, когда она была уже в заграничном походе, и был назначен командиром 1-й драгунской дивизии, с которой и принял участие в военных действиях Силезской армии (Блюхер) и в Лейпцигской битве.

В 1814 году Бороздин участвовал в Осаде Меца, после чего, на глазах императора Александра, в сражении при Фер-Шампенуазе, несколько раз атаковал французские колонны и вынудил их сложить оружие. По возвращении в Россию был назначен в 1816 году командующим IV резервным кавалерийским корпусом, в 1820 году генерал-адъютантом и в 1826 году был произведен в генералы от кавалерии.

Член Верховного уголовного суда по делу декабристов. Во время русско-турецкой войны 1828—1829 командовал сводным корпусом, охранявшим тыл армии и княжества Валахия и Молдавия; защищал тыл переправившейся через Дунай армии. По болезни покинул театр военных действий. В 1829 году вышел в отставку.

Николай Михайлович Бороздин умер от водянки 14 ноября 1830 года и был похоронен в склепе под церковью на погосте в своём имении, селе Костыжицы Порховского уезда Псковской губернии.

Семья 

Красавец собой, музыкант, обладавший хорошим голосом, ловкий в фехтовании, прекрасный наездник и танцор, отлично образованный, Бороздин в молодости кружил головы женщинам и до старости сохранил видную наружность. При Павле I был посажен на 6 недель в крепость — официально «за хвастовство», за то, что хвалился, что будет флигель-адъютантом, а, как говорили, будто бы потому, что имел несчастье понравиться княгине А. П. Гагариной. Имея хорошие средства, вел роскошную жизнь. Прямой и крайне вспыльчивый, он был очень взыскателен по службе, вне же службы — добр и снисходителен. В своей семейной жизни он не был счастлив.

21 февраля 1804 года Николай Михайлович женился на Елизавете Александровне Жеребцовой (1787—25.01.1841), дочери известной красавицы О. А. Жеребцовой и племяннице фаворитов Екатерины II Зубовых. За заслуги мужа 18 июля 1818 года была пожалована в кавалерственные дамы Ордена Святой Екатерины (меньшого креста). Брак закончился скандалом, который наделал много шума в петербургском обществе.

Во время отсутствия мужа Елизавета Александровна завязала роман с военнопленным французским генералом Пире (1778—1850) и забеременела от него. Вернувшись неожиданно в Петербург из Воронежа, где стоял его корпус, Бороздин узнал о позоре и немедленно подал прошение Александру I о разводе с женой. Император уговорил его дать своё имя ребёнку и отправить жену вместе с новорождённым заграницу. Бороздин отписал жене все имения при условии, что она никогда больше не вернётся в Россию. Елизавета Александровна вместе с сыном Владимиром (30.07.1818— ?) уехала в Париж, где её ждал генерал Пире. Скончалась от сухотки в Париже, похоронена на кладбище Монмартр, позже её прах был перевезен в Россию и перезахоронен в имении Бороздиных Порховского уезда.

Бороздин остался без средств с пятерыми детьми на руках в возрасте от 4 до 15 лет в России. Последние годы он жил в имении своей старшей дочери Елизаветы. В 1830 году приехал в Петербург на выпуск из Екатерининского института двух младших дочерей, тяжело заболел и 14 ноября 1830 года скончался. Император через Бенкендорфа передал умирающему, чтобы тот был спокойным за малолетних сироток и что он сам будет «их отцом». Николай I сдержал своё слово.

Дети 

 Елизавета Николаевна (22.12.1805—17.06.1865), замужем за статским советником Николаем Фёдоровичем Казаковым (1797—1851). Супруги похоронены в Донском монастыре в Москве.
 Александр Николаевич (04.03.1806—05.03.1866), крещен 5 марта 1806 года в церкви Св. Двенадцати апостолов при Главном управлении почт и телеграфов при восприемстве дяди А. А. Жеребцова и девицы графини Е. Д. Зубовой; действительный статский советник, похоронен рядом с родителями в селе Костыжицы Порховского уезда Псковской губернии.
 Ольга Николаевна (27.06.1807—25.08.1871), фрейлина, замужем (с 1839) за генерал-майором Ф. И. Мосоловым (1771—1844). По словам современницы, она «была нехороша собой, глуповата, но очень добра; муж её был богат и ужасен» он «очень дурно с ней обходился и по высочайшему повелению их разлучили, приказав ему выдавать жене ежегодно 25 тысяч ассигнациями».
 Анастасия Николаевна (11.10.1809—19.11.1877), фрейлина двора, «пела как соловей», её голосом восхищалась знаменитая итальянская певица Каталани. Замужем (с 16.05.1834) за князем Николаем Александровичем Урусовым (1808—1843). Венчались в Петербурге в Придворном соборе в Зимнем дворце.
 Наталья Николаевна (05.01.1817—29.05.1853), крещена 10 января 1817 года в Преображенском соборе при восприемстве дяди А. М. Бороздина и графини Н. А. Зубовой; с 1835 года фрейлина великой княжны Ольги Николаевны, с 1846 года дежурная фрейлина императрицы; к ней некоторое время был неравнодушен юный великий князь Александр Николаевич. С 1848 года замужем за Гавриилом Петровичем Каменским (1824—1898), брак был неудачен. Каменский нашел плохо оплачиваемый пост корреспондента Министерства финансов в Лондоне, где они жили в очень тяжелых условиях, почти в нужде. Один за другим у них стали появляться дети. Скончалась от чахотки в Лондоне. Похоронена на кладбище Кенсал-Грин.

Примечания

Литература 
 
 Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. Российская политическая энциклопедия, 2001. — 1224 с. — 3 000 экз. — ISBN 5-8243-0240-5.
 
 «Список учеников и учениц, принятых директором школы И. Ф. Вейссе в Главное немецкое училище при церкви святого Петра с 1 марта 1788 по 6 апреля 1818 года» ЦГИА СПб, фонд 272, дело 16, опись № 1.

Николай Михайлович
Генералы от кавалерии (Российская империя)
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Участники Русско-шведской войны 1808—1809
Участники заговора 1801 года
Масоны России
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Ученики Петришуле
Участники Бородинского сражения
Кавалергарды